Тела — топоним.
 Тела — населённый пункт в Грузии.
 Тела — населённый пункт в Гондурасе.
 Тела () — община в уезде Синман, провинция Хазянг, Вьетнам.
 Тела — река в Архангельской области России, приток Покшеньги.